Kabombor (Cabomba) är ett släkte av kabombaväxter som beskrevs av Jean Baptiste Christophe Fusée Aublet. Kabombor ingår i familjen kabombaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kabombaväxter

ku:Famîleya kabombayan